
Termin -{FAD}- ima više značenja.

 Flavin adenin dinukleotid, kofaktor.
 Fabrika automobilskih delova, preduzeće iz Gornjeg Milanovca